Goben ist der Ortsname von:
 Goben (Dingolfing), ehemaliges Schwaigdorf und Stadtteil der Stadt Dingolfing, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Goben (Kröning), Ortsteil der Gemeinde Kröning, Landkreis Landshut, Bayern
 Goben (Loiching), Ortsteil der Gemeinde Loiching, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Goben (Pilsting), Ortsteil der Gemeinde Pilsting, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Goben (Saldenburg), Ortsteil der Gemeinde Saldenburg, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern

Siehe auch
 Goeben